Rainer Müller-Hörner (Duits triatleet)
 Rainer Müller (Duits arts)